Gottlob – nome proprio di persona tedesco maschile
Gottlob – comune della Romania nel distretto di Timiș
Fernand-Louis Gottlob – pittore, illustratore e incisore francese
Gerd Gottlob – giornalista tedesco